Le sigle E503 peut désigner:
 un carbonate d'ammonium, un additif alimentaire 
 Carbonate d'ammonium, numéro E503(i)
 Bicarbonate d'ammonium, numéro E503(ii)

503